Vasilij Surikov () er en sovjetisk spillefilm fra 1959 af Anatolij Rybakov.

Medvirkende 
 Jevgenij Lazarev som Surikov
 Larisa Kadotjnikova som Lilja
 Leonid Gallis
 Gennadij Judin som Lunjov
 Georgij Vitsin som Repin

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1959
Dramafilm fra Sovjetunionen